Гонорий II может относиться к следующим лицам:

 Гонорий II (папа римский) — папа римский в 1124—1130 годах
 Гонорий II (антипапа) — антипапа в 1061—1072 годах